Bernardino Castelli (1646-1725), scultore
 Bernardino Castelli (1750-1810), pittore